Birendra Bir Bikram Shah Dev, Rei do Nepal (;  — ) foi rei do Nepal de 1972 até 2001, filho do rei Mahendra.

Princípio 

Birendra foi educado na Eton College e na Universidade Harvard. Ele também viajou bastante antes de virar rei.

Reino 
Birendra foi mais aberto à democracia parlamentar do que seu pai, e concedeu um governo democrático ao povo em 1990. Porém disputas políticas entre várias facções levaram o país a inúmeros problemas como a guerra civil entre rebeldes maoistas e forças monarquistas, conflito esse que durou de 1996 até 2006.

Morte 
O Nepal e o mundo se chocaram quando o rei e sua esposa, Aiswarya, foram assassinados durante um banquete real em primeiro de junho de 2001. O filho mais velho e herdeiro do trono, Dipendra, foi o atirador, porém, ele se suicidou com um tiro na cabeça. O irmão de Birendra, Gyanendra foi coroado rei.

Reis do Nepal
Monarcas assassinados
Naturais de Catmandu